

Persone
 Alfredo Aglietti (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Francesco Aglietti (1757-1836) – medico e letterato italiano

Altro
 Aglietti – esercizio storico di Firenze